W Polsce
 Łubowo – jezioro zlokalizowane w Puszczy Drawskiej, przylegające do wsi Lubiewo w gminie Drezdenko
 Łubowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo 
 Łubowo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Łubowo – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim
 Łubowo – dawna gmina wiejska w województwie szczecińskim i koszalińskim
 Łubowo – gromada w powiecie gnieźnieńskim
 Łubowo – gromada w powiecie szczecineckim 
 Łubowo – stacja kolejowa w Łubowie w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo